Dragan Grims (Varaždin, 4. rujna 1907. - Varaždin, 19. siječnja 1994.), hrvatski optičar, športaš i športski djelatnik

Životopis 
Rodio se je u Varaždinu. Izučio je urarski i optičarski zanat u Varaždinu i Karlsteinu. Zaposlio se je u obiteljskoj tvrtci, kasnije zagrebačkom Ghetaldusu. Bavio se je mnogim športovima: atletikom, gimnastikom, stolnim tenisom, hokejem, planinarstvom. 

Športom se je bavio od 1919. godine. Prvo je počeo gimnastikom. 1921. godine dok je bio gimnazijalac atletska ekipa varaždinske gimnazije osvojila je skoro sva prva mjesta na srednjoškolskom prvenstvu Jugoslavije što ga je zagrijalo za atletiku. S prijateljem Ivicom Bukovcem 1922. se počeo baviti atletikom - trčanjem i skakanjem. Skok s motkom osobito ga je zanimao te se specijalizirao za nj. S preskočenih 330 cm bio je četvrti u Jugoslaviji. Za treninge sam je napravio zaletište, jamu za doskok i kupio si motku. Da bi mogao kvalitetnije trenirati otišao je u Zagreb i upisao u Atletski klub Marathon, u kojem je trenirao i za koji je nastupao sve do 1932. godine. Putujući kući iz Zagreba u Varaždin, svih tih godina maštao je o osnivanju atletskog kluba u svom gradu. Od 1924. bavio se planinarenjem, od 1932. skijanjem i od 1937. hokejem na ledu. U međuvremenu je 1934. godine postao međunarodni atletski sudac. Grims i poznati Artur Takač nisu bili zadovoljni stanjem u varaždinskoj Slaviji, zbog zapostavljenosti atletske sekcije pored nogometne. Stoga su 1939. osnovali svoj klub, Varaždinsko športsko društvo – VŠD, s dvije sekcije, atletskom i hokejaškom. Prilozima građana izgrađena je atletska staza i ostala borilišta za klub, za koja je nacrt napravio Grims. Pod njegovim vodstvom atletika je procvala. Za rata su mnogi članovi povukli se iz atletike zbog upletanja politike u klub. Poslije rata Grims je sa žarom prišao obnovi atletike u Varaždinu, osobito se posvetivši atletičarkama, jer ih je smatrao discipliniranijima i vrijednijima. Atletski trener bio je u Slaviji, VŠD-u, Slobodi, a od 1948. do 1951. bio je jedan od trenera državne ženske atletske reprezentacije. Od 1948. do 1949. godine organizirao je rad Olimpijskih logora u Varaždinu za mušku i žensku državnu reprezentaciju. Atletikom se je iznenada prestao baviti 1955. godine, želeći nadoknaditi propušteno u struci, jer je mnogo volonterski radio u atletici.

Izvori 

Životopisi, Varaždin
Hrvatski atletičari